Afonso V pode referir-se aos seguintes líderes:

 Afonso V de Portugal
Afonso V de Leão 
 Afonso V de Aragão (Afonso I de Napóles)

Desambiguação

de:Liste der Herrscher namens Alfons#Alfons V./...